Het seizoen 1926/27 was de dertiende editie van de Belgische Tweede Klasse. De competitie vond plaats tussen september 1926 en mei 1927. De officiële naam destijds was Division 1 (Eerste Afdeeling). 

Bij de competitiehervorming van 1926 werd een derde nationale niveau gecreëerd, de huidige Derde klasse, die vanaf 1926 onder de naam Promotion (Bevordering) van start ging.  Het tweede nationale niveau, dat tot 1926 promotion werd genoemd, zag zijn naam veranderd in Division 1 of Eerste Afdeeling. In tegenstelling tot de vorige seizoenen speelde men niet meer in twee reeksen van 14 ploegen, maar in terug in één reeks van 14 ploegen.  De kampioen en vice-kampioen promoveerden en de laatste drie ploegen degradeerden. Liersche SK werd kampioen en promoveerde samen met vice-kampioen SC Anderlechtois naar de Ere-afdeling.

In 1926 werden ook de stamnummers ingevoerd in het Belgisch voetbal. Dit stamnummer werd vanaf 1926 de enige referentie om de exacte identiteit van een club aan te duiden. Administratieve aangelegenheden, zoals eindklassementen, spelersaansluitingen, naamswijzigingen en fusies, maar ook het palmares van een club, zijn vanaf 1926 onlosmakelijk gekoppeld aan het stamnummer. Bij de deelnemende ploegen wordt telkens het stamnummer weergegeven.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Ere-Afdeling voor de start van het seizoen:
 SC Anderlechtois (12e) degradeerde na twee seizoenen in Ere-Afdeling.
 RCS Verviétois (voorlaatste), het vroegere CS Verviétois, degradeerde na één seizoen in Ere-Afdeling. 
 R. Tilleur FC (laatste), het vroegere Tilleur FC,  degradeerde na één seizoen in Ere-Afdeling.

Gepromoveerde teams
Wegens de competitiehervorming van 1926 en het samenvoegen van de twee reeksen waren er geen ploegen gepromoveerd uit de regionale afdelingen.

Deelnemende teams

Deze ploegen speelden in het seizoen 1926-1927 in Eerste Afdeling. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eindstand Eerste Afdeling 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, P: promotie, D: degradatie

Uitslagentabel

Promoverende teams
De kampioen en vice-kampioen promoveerden naar Ere Afdeling op het eind van het seizoen:
 Liersche SK (kampioen) promoveerde na 6 seizoenen in 2e nationale voor het eerst naar Ere Afdeling.
 SC Anderlechtois (vice-kampioen) promoveerde na 1 seizoen terug naar Ere Afdeling.

Degraderende teams
De drie laatste ploegen degradeerden naar Bevordering op het eind van het seizoen:
 AS Herstalienne (12e) degradeerde na vijf seizoenen in 2e nationale.
 Sint-Ignatius SC Antwerpen (voorlaatste) degradeerde na vier seizoenen in 2e nationale.
 SRU Verviers (laatste) degradeerde na twee seizoenen in 2e nationale.

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2